Мартиново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав  Насвинской волости.

География 
Расположена в 41 км к северу от города Новосокольники и в 2 км к юго-востоку от бывшего волостного центра, деревни Горожане.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 37 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила  в состав ныне упразднённой Горожанской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района